East Brunswick Township, un township du comté de Middlesex, dans le New Jersey.
 East Brunswick Township, un township du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships